Als Antigoniden () werden die Nachfahren des Diadochen Antigonos I. Monophthalmos bezeichnet, die von 294 v. Chr. (mit einer Unterbrechung von 287 bis 276 v. Chr.) bis 168 v. Chr. Makedonien und Teile Griechenlands beherrschten.

Antigonos I. errichtete in Asien ein kurzlebiges Großreich, das er und sein Sohn Demetrios I. Poliorketes nach der Schlacht bei Ipsos 301 v. Chr. wieder verloren. Erst sein Enkel Antigonos II. Gonatas konnte sich und seinen Nachfolgern den makedonischen Thron sichern. Mit den Antigoniden erlebte die Residenzstadt Pella eine kulturelle und künstlerische Blüte und war als politisches Herrschaftszentrum von hoher Bedeutung. Unter Philipp V. hatte Makedonien um 200 v. Chr. eine Hegemonie über weite Teile Griechenlands errungen, lag aber im Streit mit mehreren Kleinstaaten. 215 v. Chr. hatte sich der König zudem zeitweilig mit Hannibal verbündet und so den Zorn der Römer erregt. So kam es zum folgenschweren Eingreifen des Römischen Reiches, das zu mehreren Makedonisch-Römischen Kriegen führte. 197 v. Chr. musste sich Philipp aus Griechenland zurückziehen, 168 v. Chr. unterlag sein Sohn, König Perseus, im Kampf gegen die römischen Legionen in der Schlacht von Pydna. Damit war das Ende der Herrschaft der Antigoniden gekommen.

Das Ziel der antigonidischen Politik war die Errichtung einer Hegemonie über Griechenland und (wenn möglich) über Teile der Ägäis. Obwohl sie ein viel kleineres Gebiet als die Seleukiden und Ptolemäer beherrschten, waren die Antigoniden diesen durchaus ebenbürtig und stellten die dritte Großmacht des frühen Hellenismus dar. Makedonien verfügte über das wohl beste Heer aller Diadochenreiche, wenn es auch nicht stark genug für die hoch gesteckten Ziele war.

Herrscher 

König in Asien:

 306–301 Antigonos I. Monophthalmos

Könige von Makedonien:

 294–287 Demetrios I. Poliorketes
 276–239 Antigonos II. Gonatas
 239–229 Demetrios II. Aitolikos
 229–221 Antigonos III. Doson
 221–179 Philipp V.
 179–168 Perseus

König von Kyrene:

 250–248 Demetrios der Schöne

Stammbaum

Stadtgründungen

Literatur 
Einführend
 Klaus Scherberich: Das Antigonidenreich. In: Kay Ehling, Gregor Weber (Hrsg.): Hellenistische Königreiche. Zabern, Darmstadt 2014, ISBN 978-3-8053-4758-7, S. 29–35.
 Graham Shipley: The Greek World After Alexander, 323–30 BC. Routledge, London/New York 2000, ISBN 0-415-04618-1.

Monographien und Aufsätze
 Elizabeth J. Baynham: Alexander’s Argyraspids: tough old fighters or Antigonid myth? In: Víctor Alonso Troncoso (Hrsg.): After Alexander. The time of the Diadochi (323 - 281 BC). Oxford [u. a.] 2013, S. 110–120.
 Henning Börm: Gespaltene Städte. Die Parteinahme für makedonische Könige in griechischen Poleis. In: Stefan Pfeiffer, Gregor Weber (Hrsg.): Gesellschaftliche Spaltungen im Zeitalter des Hellenismus. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021, S. 21–55.
 Miltiadēs B. Chatzopulos: L’organisation de l’armée macedonienne sous les Antigonides. Problèmes anciens et documents nouveaux (= Meletēmata, Kentron Hellēnikēs kai Rōmaïkēs Archaiotētos 30). Paris 2001.
 Robert Malcolm Errington: König und Stadt im hellenistischen Makedonien: die Rolle des Epistates. In: Chiron. 32, 2002, S. 51–64.
 Nicholas Geoffrey Lemprière Hammond, Frank W. Walbank: A History of Macedonia. Band 3, Oxford University Press, Oxford 1988, ISBN 0-19-814815-1, S. 95 ff.
 Pierre Juhel/Nicholas Sekunda: The «agema» and «the other peltasts» in the late Antigonid army, and in the Drama/Cassandreia conscription «diagramma». In: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. 170, 2009, S. 104–108.
 Sofia Kremydi-Sisilianou: ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΡΙΔΟΣ. Evidence for a coinage under the Antigonids. In: Revue numismatique. 163, 2007, S. 91–100.
 Sylvie Le Bohec: L’Entourage Royal à la Cour des Antigonides. In: Edmond Lévy (Hrsg.): Le Système Palatial en Orient, en Grèce et à Rome. Actes du Colloque de Strasbourg, 19-22 juin 1985, Leuven [u. a.] 1987, S. 315–326.
 Sylvie Le Bohec: Intrigues et soulèvements dans la Macédoine des Antigonides. In: Ancient Macedonia VI. Papers read at the sixth international Symposium held in Thessaloniki, October 15-19, 1996. Thessalonikē 1999, S. 679–689.
 Sylvie Le Bohec: L’héritier du diadème chez les Antigonides. In: Gerión Anejos. 9, 2005, S. 57–70.
 John Ma: Court, King, and Power in Antigonid Macedonia. In: Robin J. Lane Fox (Hrsg.): Brill’s Companion to Ancient Macedon. Studies in the Archaeology and History of Macedon, 650 BC-300 AD. Leiden/Boston 2011, S. 521–543.
 James L. O'Neil: The ethnic origins of the friends of the Antigonid kings of Macedon. In: Classical Quarterly. 53/2, 2003, S. 510–522.
 Katerina Panagopoulou: The Antigonids: Patterns of a Royal Economy. In: Zofia H. Archibald, John Davies, Vincent Gabrielsen, G. J. Oliver (Hrsg.): Hellenistic Economies. London/New York 2001, S. 313–364.
 Nicholas Sekunda: The Antigonid army. In: Akanthina. 8, Gdańsk 2013.
 Nicholas Sekunda: Macedonian Armies after Alexander 323-168 BC. In: Men-at-Arms. 477, Oxford 2012.
 Frank W. Walbank: Sea-power and the Antigonids. In: Winthrop Lindsay Adams, Eugene N. Borza (Hrsg.): Philip II, Alexander the Great, and the Macedonian heritage. Washington 1982, S. 213–236.

Weblinks
 The Antigonid Network (University of Exeter)
 Werner Rieß: Die Antigoniden und die Bünde, veröffentlicht am 28. März 2017, online unter: https://emanualaltegeschichte.blogs.uni-hamburg.de/03-die-antigoniden-und-die-buende/, Abrufdatum: 26. Januar 2019.

 
Dynastie (griechische Antike)